Osoby o nazwisku Kauffmann:
 Angelika Kauffmann – szwajcarska malarka i portrecistka
 Franz Kauffmann (1889-1945) – niemiecki psychiatra
 Calvin Henry Kauffman – amerykański mykolog 
 Gary Kauffmann – niemiecki mykolog
 Georg Friedrich Kauffmann – niemiecki kompozytor
 Götz Kauffmann – austriacki aktor
 Hans Kauffmann – niemiecki historyk sztuki
 Hermann Kauffmann – niemiecki malarz
 Hugo Kauffmann – niemiecki malarz
 Léon Kauffmann – luksemburski polityk
 Leo Justinus Kauffmann – kompozytor
 Ludwik Kauffmann (1801-1855) – rzeźbiarz polski pochodzenia austriackiego

Zobacz też 
 Kaufman
 Kaufmann